Свидня:
 Свидня — село, Буйвалівська сільська рада, Кролевецький район, Сумська область.
 Свидня — річка в межах Кролевецького району Сумській області. Ліва притока Реті (басейн Дніпра).
 Свидня (Болгарія) — село в Болгарії. Знаходиться в Софійській області, входить в громаду Своге.